

Шишма — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Шишма — село, Сарактаський район, Оренбурзька область